Нино Буле () — хорватский футбольный тренер, футболистом играл на позиции нападающего. Больше всего матчей (110) Буле провел за футбольный клуб «Загреб».

Карьера в сборной 
Нино Буле забил два года в четырёх матчах за молодежную сборную Хорватии. Также Буле выиграл все три товарищеских матча, которые провел за взрослую сборную Хорватии по футболу. Последний — был против сборной Германии в 2004 году.

Статистика в сборной

Клубная статистика

Ссылки 
 Профиль Нино Буле на National-Football-Teams.com
 Профиль Нино Буле на J.League

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Гамба Осака»